Alessandro Pinzauti – direttore d'orchestra e docente italiano
 Leonardo Pinzauti – critico musicale, giornalista e insegnante italiano
 Mario Pinzauti – regista e sceneggiatore italiano